Rolo peut désigner :
 Rolo, une commune d'Italie ;
 Rolo, une marque de chocolat produit par Nestlé.